Ла Сиудад де лос Нињос има више значења:

 Ла Сиудад де лос Нињос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сиудад де лос Нињос, Алберге (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику